Ел Кујо има више значења:

 Ел Кујо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кујо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кујо (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кујо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кујо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику